Arpette est un terme francoprovençal synonyme d'alpage.

Il peut également désigner :
 En 
 le col de l'Arpette, un col dans le massif de la Vanoise, en Savoie ;
 le télésiège de l'Arpette, un télésiège menant au col du même nom, dans la station de la Plagne ;
 la tête de l'Arpette, un sommet de la tête Ronde, dans le massif des Bornes, en Haute-Savoie.

 En 
 Arpette, un hameau d'alpage du massif du Mont-Blanc, dans le canton du Valais, qui a donné son nom à :
 le val d'Arpette, une petite vallée ;
 les Clochers d'Arpette, une montagne sur l'adret ;
 les aiguilles d'Arpette, une montagne sur l'ubac ;
 la tête d'Arpette, une montagne sur l'ubac ;
 le glacier d'Arpette, un glacier sur l'ubac ;
 le col d'Arpette, un col sur l'ubac ;
 la Fenêtre d'Arpette, un col dans le fond de la vallée ;
 L'Arpette, une montagne des Alpes pennines, dans le canton du Valais.